Petri Virolainen (né le  à Vaasa en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993 || Sport Vaasa || Suomi-sarja || 36 ||6 ||10 ||16 ||46|| 23|| 3|| 8|| 11|| 28
|-
| 1993-1994 || Lukko Rauma Jr A || Suomi-sarja || 34 || 4 || 10 || 14 || 62|| || || || || 
|-
| 1994-1995 || Lukko Rauma || SM-Liiga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| || || || || 
|-
| 1994-1995 || Lukko Rauma Jr A || Suomi-sarja || 29 || 5 || 11 || 16 || 38|| || || || || 
|-
| 1995-1996 || Sport Vaasa || Suomi-sarja || 50 || 12 || 23 || 35 || 72|| 14|| 3|| 2|| 5|| 20
|-
| 1996-1997 || Hermes Kokkola || Mestis || 47 || 3 || 10 || 13 || 70|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1997-1998 || Sport Vaasa || Mestis || 41 || 8 || 8 || 16 || 60|| || || || || 
|-
| 1998-1999 || Sport Vaasa || Mestis || 54 || 10 || 10 || 20 || 60|| 7|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 1999-2000 || Sport Vaasa || Mestis || 53 || 2 || 7 || 9 || 65|| 7|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2000-2001 || Sport Vaasa || Mestis || 5 || 1 || 0 || 1 || 25|| || || || || 
|-
| 00-2001 || JYP Jyväskylä || SM-Liiga || 47 || 1 || 5 || 6 || 10|| || || || || 
|-
| 2001-2002 || JYP Jyväskylä || SM-Liiga || 53 || 0 || 1 || 1 || 24 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || JYP Jyväskylä || SM-Liiga || 59 || 7 || 8 || 15 || 36|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2003-2004 || JYP Jyväskylä || SM-Liiga || 56 || 2 || 6 || 8 || 54 || 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005 || JYP Jyväskylä || SM-Liiga || 56 ||1 ||4 ||5 ||28 || 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006 || Nordsjælland Cobras || Superligaen || 47 || 3 || 8 || 11 || 64|| 14|| 1|| 2|| 3|| 28
|-
| 2006-2007 || Esbjerg IK || Superligaen || 36|| 2|| 5|| 7|| 54|| 13|| 2|| 2|| 4|| 24
|-
| 2007-2008 || Rouen HE76 || Ligue Magnus || 26|| 4|| 7|| 11|| 38|| 9|| 0|| 7|| 7|| 10
|-
| 2008-2009 || Rouen HE76 || Ligue Magnus || 26|| 1|| 6|| 7|| 54|| 6|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2009-2010 || Rouen HE76 || Ligue Magnus || 26|| 2|| 1|| 3|| 20|| 11|| 1|| 0|| 1|| 2

Références

Voir aussi

Naissance en septembre 1974
Naissance à Vaasa
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur du Rungsted Ishockey
Défenseur de hockey sur glace